Big Pine Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Big Pine Island (Dixie County, Florida)
 Big Pine Island (Lake County, Florida)
 Big Pine Island (Massachusetts)
 Big Pine Island (Texas)